Belleair può riferirsi a:
Belle Air – compagnia aerea albanese
Belleair – città della Florida